

Arte
 Arti plastiche

Chimica 
 Materie plastiche
 Polimero

Musica 
 Plastica – EP di Gazzelle del 2017